Lafayette County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lafayette County (Arkansas)
Lafayette County (Florida)
Lafayette County (Mississippi)
Lafayette County (Missouri)
Lafayette County (Wisconsin)